Фадде́й ( (Таддайос),  (Тадай) = «сердце») — мужское имя.

От этого имени произошли фамилии Фаддеев и Фадеев.

Носители

Церковные деятели 
 Иуда Фаддей (Иуда Иаковлев или Леввей) — согласно Библии — один из 12 апостолов.
 Фаддей (апостол от 70) — по происхождению еврей, родился в сирийском городе Эдессе.

 Фаддей Степанцминдский
 Фаддей Петрозаводский — русский православный святой, блаженный.

 Фаддей (Иорамашвили) (1946—2015) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Марабдинский.
 Фаддей (Успенский) (1872—1937) — священномученик, архиепископ Тверской.

Русские мужские имена